Land Grid Array
 Port lotniczy Nowy Jork-LaGuardia